Robert Schlumberger ist der Name folgender Personen:

* Robert Schlumberger (Politiker) (1872–1958), deutscher Politiker
 Robert Schlumberger von Goldeck (1814–1879), österreichischer Unternehmer